Gunjur kan syfta på följande platser:

Gambia 

 Karantaba (ort i Central River), 
 Gunjur (ort i North Bank), 
 Gunjur (ort i West Coast),